

Курська сільська рада — сільське поселення, Кулундинський район, Алтайський край
 Курська сільська рада — сільське поселення, Курагінський район, Красноярський край

Курська сільська рада — сільська рада, Білогірський район, АР Крим